Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан  - республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий формирование и проведение региональной инновационной политики, координацию деятельности и регулирование в области трубопроводного транспорта, добычи полезных ископаемых, обработки древесины, производства машин и оборудования, электрооборудования, электронного и оптического оборудования, транспортных средств и оборудования, электроэнергии и газа, нефтепродуктов, резиновых и пластмассовых изделий, готовых металлических изделий, кожи и изделий из кожи, обуви, в сфере текстильного, швейного, целлюлозно-бумажного, химического, металлургического, стекольного и фарфорово-фаянсового производства, производства изделий из дерева, обработки металлических отходов.

Сокращенное наименование Министерства промышленности и инновационной политики – МПИП РБ.

Адрес:  450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Карла Маркса, 3

Деятельность 
МПИП РБ проводит координацию и регулирование деятельности в сфере промышленного производства, формирование и проведение инновационной политики в целях создания условий для увеличения и реализации промышленного и научно-технического потенциала Республики Башкортостан.

Определяет приоритетные направления промышленного развития, разработку и реализацию программных документов по развитию видов экономической деятельности, отнесенных к ведению Министерства, определяет приоритетные направления регионального научно-технического и инновационного развития; разработка и реализация концепций, стратегий, программ инновационного развития Республики Башкортостан, участвует в реализации мер по развитию и реформированию предприятий оборонно-промышленного комплекса; координации деятельности подведомственных промышленных организаций в выполнении государственного оборонного заказа, оказывает содействие субъектам инновационной деятельности в осуществлении международных научных, научно-производственных и производственных связей и др.

Объем инвестиций на душу населения в РБ в 2013 году оценивается в 22260 рублей. 

Основным источником формирования инвестиций предприятий и организаций в 2013 году являются их собственные средства, доля которых составила 61,5%. За счет прибыли профинансировано 27,6% инвестиций, за счет амортизационных отчислений – 30,7%.

В 2012 году привлечено из федерального бюджета 11 221,56 млн. рублей, в том числе 6 промышленных предприятий и 4 научных института участвуют в 6 федеральных целевых и 1 государственной программах с общей суммой финансирования за счет средств федерального бюджета  1 481,33 млн. рублей; субсидии – 524,93 млн. рублей; государственные контракты на выполнение оборонного заказа и другие государственные контракты –9 215,3 млн. рублей.

Министерство промышленности и инновационной политики Республики Башкортостан оплачивает молодежи учебу по направлению в ведущих ВУЗах Российской Федерации.

Министры промышленности и инновационной политики РБ 
 Шельдяев, Александр Николаевич с 28 октября и по настоящее время
 Карпухин, Алексей Иванович c 2012 г.
 Вагапов, Роберт Фанилевич (2010 - 2012)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства

Министерства Республики Башкортостан